Пласенсуэла ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Монтанчес. Занимает площадь 36,67 км². Население — 518 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Касереса